Месса́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 34 км на південь від Ренна.

Історія 

1 січня 2016 року Мессак і Гіпрі було об'єднано в новий муніципалітет Гіпрі-Мессак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3005,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мессак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мессак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен